

Série 
Doom (série de jogos) - série de  jogos eletrônicos de tiro em primeira pessoa desenvolvida pela id Software.
Doom (jogo eletrônico de 1993), um jogo de computador lançado em 1993 pela id Software, e um dos títulos seminais do gênero tiro em primeira pessoa.
Doom (jogo eletrônico de 2016), remake do jogo Doom, com lançamento em 2016.
Doom (filme), filme de 2005 baseado na franquia de jogos de mesmo nome.

Outros 
 Doom metal, um gênero musical que se ramificou do Heavy Metal. 

Desambiguação